Сандуго (Sandugo) — ритуальный кровный договор, заключённый между испанским конкистадором Мигелем Легаспи и дату Сикатуной, вождём филиппинского острова Бохол, 16 марта 1565 года.

Участники ритуала выпили вино, в которое была добавлена кровь заключающих договор Легаспи и Сикатуны.

Сандуго рассматривается как заключение кровного братства между испанцами и филиппинцами.

Ежегодно в июле на острове Бохол в память Сандуго проводится одноимённый фестиваль с шествием и танцами.

В Тагбиларане на месте проведения Сандуго установлен памятник договору. Сандуго символически изображён на печати и флаге провинции Бохоль.

История Филиппин
Культура Филиппин
Международные договоры Испании
Международные договоры XVI века
События 16 марта
1565 год
Договоры по алфавиту